La norma UNI EN 13187 è la norma che specifica i criteri di "Rilevazione qualitativa delle irregolarità termiche negli involucri edilizi". La norma si applica alla determinazione della posizione delle irregolarità termiche e delle infiltrazioni di aria attraverso un
involucro edilizio. La norma non si applica alla determinazione del livello di isolamento termico e della tenuta all'aria di una struttura edilizia.

Voci correlate
Efficienza energetica
UNI cei 11352
UNI CEI 11339
UNI CEI/TR 11428:2011
UNI CEI EN 16212:2012
UNI CEI EN 16231:2012
UNI CEI EN 16247-1:2012

Collegamenti esterni

Normativa sull'energia